Rio de Janeiro (stad), een stad in Brazilië
Rio de Janeiro (staat), een staat in Brazilië
Metropolitana do Rio de Janeiro, een mesoregio in Brazilië
Rio de Janeiro (microregio), een microregio in Brazilië

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Aartsbisdom São Sebastião do Rio de Janeiro, een rooms-katholiek aartsbisdom met zijn hoofdzetel in de stad Rio de Janeiro
Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, regionale voetbalfederaties
Federale Universiteit van Rio de Janeiro, een universiteit gevestigd in de stad Rio de Janeiro
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, een kunstmuseum in de stad Rio de Janeiro